Casimir – forma inglese e francese del nome proprio di persona Casimiro
Christianne Casimir –  pentatleta tedesca
Hendrik Casimir – fisico e matematico olandese